Jméno a příjmení Karel Krejčí má více nositelů:

 Karel Krejčí (1904–1979) – český spisovatel, slavista, bohemista, významný polonista, literární historik, autor popularizačních knih o Praze a vysokoškolský pedagog
 Karel Krejčí (trenér) (* 1968) – český fotbalový obránce či záložník, později trenér
 Karel Krejčí (houslista) (1903–???) – český houslový pedagog a skladatel
 Karel Erhart Krejčí (1889–1942) – český hudební skladatel, malíř a pedagog